De Grand Prix-wegrace van Valencia 2005 was de zeventiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 6 november 2005 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Thomas Lüthi werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een negende plaats in de race, wat genoeg was om zijn concurrent Mika Kallio, die de race won, voor te blijven.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Valencia